Wolfgang Welsch ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Welsch (Fluchthelfer) (* 1944), deutscher Dissident und Fluchthelfer
 Wolfgang Welsch (Philosoph) (* 1946), deutscher Philosoph